Виге́н Самве́лович Григоря́н (; 8 августа 1951 года, село Туг, НКАО, Азербайджанская ССР, СССР — 1993 год, Нагорный Карабах) — армянский деятель, участник Карабахского движения в период Карабахской войны.

Биография 
В 1972 году окончил Азербайджанский педагогический институт им. Ленина в Баку. Работал преподавателем армянского языка и литературы в средней школе Туга.

В 1988 году после начала Карабахского движения Виген Григорян являлся одним из самых активных его участников в Гадрутском районе. В 1990 году создал гайдукский отряд «Вреж» («Месть»).

В конце 1991 года был избран депутатом Верховного совета НКР 1-го созыва. Сражался против азербайджанских военных подразделений, в том числе, в июле 1992 года участвовал в боях за Туг, командуя Тугским батальоном. Был тяжело ранен.

Погиб в 1993 году при взрыве мины. Покоится в селе Тох (Туг).

В непризнанной НКР 8 августа 2011 года к 60-летию со дня рождения Вигена Григоряна почтили его память.

Награды 
 Орден «Боевой Крест» II степени (НКР, посмертно).

Примечания

Ссылки 

Выпускники Азербайджанского педагогического университета
Политики Нагорно-Карабахской Республики
Участники Карабахской войны с армянской стороны
Погибшие в боях Карабахской войны
Погибшие от взрыва